Jeźdźcy Apokalipsy – postacie z Apokalipsy św. Jana

Tytuły dzieł 
 Jeźdźcy Apokalipsy – powieść historyczna Kazimierza Korkozowicza.
 Jeźdźcy Apokalipsy – film z 2003 roku

Inne 
 Jeźdźcy Apokalipsy – postacie ze Świata Dysku

Zobacz też 
 Czterech Jeźdźców Apokalipsy